Maserati (, ; ) — італійська компанія зі штаб-квартирою в Модені, що спеціалізується на випуску комфортабельних спортивних автомобілів з ефектною зовнішністю і високими динамічними показниками. Входить до складу найбільшої італійської автомобільної корпорації «Fiat Auto SpA».

Історія 

Кожен із шести братів Мазераті — Карло, Біндо, Альф'єрі, Маріо, Етторе і Ернесто — у тій чи іншій мірі вніс свій внесок до розвитку компанії, яку досі називають їхнім прізвищем. Карло, старший із братів, першим у сім'ї почав займатися автомобілями. Саме він і створив перший автомобіль «Maserati», споряджений одноциліндровим двигуном і дуже простим шасі. Карло почав вдалу кар'єру автогонщика, але в 1919 році помер від туберкульозу. Хвороба і смерть 29-річного Карло Мазераті, перервали роботу.

Маріо присвятив себе мистецтву. Альф'єрі, Біндо і Ернесто працювали на автомобільній фірмі «Isotta Fraschini». У 1914 році Альф'єрі вирішив відкрити власну майстерню в околицях Болоньї. Незабаром до нього приєдналися двоє молодших братів — Біндо і Ернесто, і вони разом побудували спортивний автомобіль з дволітровим двигуном. У 1926 році за фінансової підтримки Діато брати заснували компанію «Мазераті». Компанія почала випускати автомобілі з 4-, 6-, 8- і 16-циліндровими двигунами. Один з перших Maserati, керований Альф'єрі, переміг у 1926 році в Targa Florio.

Художник Маріо розробив емблему компанії — тризуб. У 1932 році помер Альф'єрі, проте залишилися три брати — Біндо, Етторе і Ернесто — вони і продовжили справу компанії.

Орсі 

У 1937 році брати, що залишилися продали компанію Maserati родині Орсі, яка у 1940 перенесла штаб-квартиру компанії в рідне місто Модена, де вона і знаходиться дотепер. Сім'я Орсі зробила ставку на випуск виключно спортивних автомобілів. Брати продовжили працювати в компанії, виконуючи роль інженерів на підставі десятирічного контракту. У гоночних серіях команда також часто брала перемоги, незважаючи на участь німецьких гоночних гігантів, таких як Audi або Mercedes. У 1940 році Maserati отримала перемогу в Індіанаполісі.

Під час Другої світової війни компанія працювала для потреб італійської армії. В цей час «Мазераті» розробляла автомобіль з двигуном V16 для Беніто Муссоліні змагаючись з Фердинандом Порше з Volkswagen, який побудував автомобіль для Адольфа Гітлера. Вони зазнали невдачі в цій спробі, і плани були переглянуті. Як тільки війна закінчилася «Мазераті» повернулася до виробництва автомобілів серії Maserati A6, та участі в автогонках. Після закінчення 10-річного контракту брати покинули компанію сім'ї Орсі і заснували власну нову компанію під назвою «O.S.C.A.».

Відомий аргентинський пілот Хуан Мануель Фанхіо в 1950-х роках брав участь в гонках на автомобілях Maserati і в 1957 році на автомобілі Maserati 250F здобув перемогу в чемпіонаті світу з автогонок у класі Формула-1. Крім того, слід визнати успішними інші моделі — 200S, 300S, 350S, 450S, і знамениту Maserati Birdcage 1961 року. Компанія «Мазераті» відмовилася від участі в змаганнях між фабриками-виробниками автомобілів після нещасного випадку на гонках Mille Miglia в Гуїдіццоло (1957), але продовжила будувати гоночні автомобілі для окремих замовників, що бажають брати участь в гонках самі і котрих не підтримувала жодна з автомобільних компаній.

Після 1957 «Мазераті» сконцентрувалася на створенні дорожніх машин, а головний конструктор Джуліо Альф'єрі створив Maserati 3500 2+2 купе з алюмінієвим корпусом оснащену шестициліндровим двигуном.

Citroën 
У 1968 році в компанії відбулися великі зміни — вона була продана компанії Citroën. За деякими даними вартість операції склала один мільярд лір. Адольфо Орсі зберіг номінальну посаду президента, однак політика Maserati сильно змінилася. Машини стали виготовлятися в небаченому досі темпі — до двох автомобілів на день. Сітроен запозичив досвід і двигун Maserati для створення моделі Citroën SM та інших моделей, а також Мазераті об'єднав деякі свої технології з технологіями Сітроен, наприклад, гідравлічну підвіску.

У 1970-тих роках лінійка Maserati складалася з відомих і престижних моделей: купе Maserati Merak з двигуном V6 і робочим об'ємом 2965 см ³, Maserati Bora з мотором V8 і 4719 см ³, Maserati Khamsin з мотором V8 і 4930 см ³, а також розкішного седана Maserati Quattroporte теж з двигуном V8 і 4236 см ³, найбільш успішної моделі компанії Maserati Indy. Однак у 1970-тих роках вибухнула нафтова криза, що змусила скоротити обсяг угод на авторинку, і особливо постраждав ринок спортивних автомобілів. У зв'язку з цим у 1974 році компанія Citroën була змушена почати процедуру банкрутства і 23 травня 1975 року нова керуюча компанія PSA Peugeot Citroën, яка контролювала Maserati, оголосила про її ліквідацію.

«Де Томазо» 
У 1975 році компанію «Мазераті» придбав відомий гонщик і конструктор Алессандро де Томазо. У 1976 році новий модельний ряд Maserati складався з Maserati Kyalami та Maserati Quattroporte III.

У 1982 році була створена нова відносно дешева модель Maserati Biturbo з мотором V6, оснащеним подвійним турбонаддувом об'ємом 2 літри і потужністю 180 к.с. Автомобілі з двигунами об'ємом понад 2 літри обкладалися великими податками в Італії. Настільки великими, що ті відчутно «били по кишенях» навіть забезпечених людей. Але ця модель користувалася великим попитом. Поява «Biturbo» стало сенсацією. В умовах економічної кризи і захмарних цін на бензин компанія змогла по-новому поглянути на саму ідею суперкару. Вона створила маленький «дводверник» класичної компоновки. Зате мініатюрний салон був царством шкіри та дерева. Центральну консоль прикрашав годинник у золотому корпусі. Задумуючи «Biturbo», власник компанії «Мазераті» Алессандро Де Томазо міркував приблизно так:
"Продавати величезні ненажерливі суперкари зараз неможливо. Однак з маленькою ексклюзивною машиною можна розраховувати на успіх. Компактний купе повинен вийти легким і економічним. Великий мотор йому не потрібен … "
Поставлена ставка виправдала себе. «Biturbo» легко увійшла в цей світ і стала відразу обростати модифікаціями. З'явилася експортна версія з двигуном 2,5 літри і розподіленим вприскуванням. Також у кінці 1980-тих були розроблені два нових купе: Maserati Shamal та Maserati Ghibli II, які були представлені в 1990 та 1992 роках відповідно. Зовнішність «Shamal» створював знаменитий стиліст Марчелло Гандіні. Він навіть залишив свій «автограф» на кузові — особливої ​​форми виріз задньої колісної арки. Потужність цих автомобілів досягала 326 к.с. Ера «Biturbo» для «Мазераті» закінчилася в 1997 році.

Крім того, з 1988 року «Мазераті» поставляє 4-циліндрові мотори з робочим об'ємом 2,2 л для комплектації американського Chrysler TC, виробленого компанією Chrysler, яку очолював давній друг де Томазо — Лі Якокка.

FIAT 
У травні 1993 році компанія «Мазераті» стала власністю концерну «FIAT». Були зроблені значні вкладення, через що багато хто вважає це відродженням «Мазераті».

У 1999 почалася нова глава історії «Мазераті», яка була відкрита новою моделлю 3200 GT. Це був дводверний кузов-купе, оснащений двигуном V8 об'ємом 3,2 літра з турбонаддувом потужністю 370 к. с. Автомобіль розганявся з 0 до 60 миль на годину за 5 секунд. Максимальна швидкість становила 285 км/год (177 миль/год).

Ferrari 
У 1997, FIAT передала пакет з 50 % акцій Maserati в довгострокове користування Ferrari (в той час контрольоване також концерном FIAT). В 1999 Ferrari отримала повний контроль над компанією і перетворила Maserati в підрозділ елітних автомобілів. В цей же час будується новий завод замість застарілого 1940-х років.

Maserati сьогодні 
У 2016 році Maserati представила свій перший кросовер Levante. «Levante, автомобіль, який замінює минуле, залишаючись вірним сьогоденню, відзначаючи шлях до майбутньої технологічної переваги, який піклується про довкілля та характеризується безпомилковими конструктивними особливостями» повідомляється на офіційному сайті. Окрім того, Maserati згадала про свої спортивні коріння та в 2020 році представила свій перший за останні 15 років суперкар під назвою MC20 (попередня модель мала індекс MC12).

Модельний ряд 
 Maserati Ghibli
 Maserati Quattroporte
 Maserati GranTurismo
 Maserati Levante

Історія продажів

Див. також 

 Official Maserati Racing Site 
 Official Awards Site
 Maserati Forums 
 Maserati Club Automobile
 Maserati 250F

Примітки 

Модена
Підприємства, засновані 1914
Автобудівні підприємства Італії
Stellantis